Zurab Ionanidze est un footballeur géorgien né le .

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur international géorgien
Joueur du FC Zestafoni
Joueur du Torpedo Koutaïssi
Joueur du Tavria Simferopol
Joueur du Jemtchoujina Sotchi
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Naissance en décembre 1971
Naissance à Koutaïssi
Naissance en RSS de Géorgie